Ранчо ла Ескондида има више значења:

 Ранчо ла Ескондида (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо ла Ескондида (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Ескондида (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ла Ескондида (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ла Ескондида (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо ла Ескондида (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику